Балан () општина је у Румунији, у округу Харгита. 

Oпштина се налази на надморској висини од 859 м.

Становништво

Попис 2002.

Хронологија

Референце

Спољашње везе 

Општине Румуније
Википројект географија/Насеља у Румунији